Horvátország
Sršići falu Malinska-Dubašnica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Sršići falu Ozaly községben, Károlyváros megyében